Појам  може да се односи на:

 Фридрих III, цар Светог римског царства
 Фредерик III Дански
 Фридрих III, војвода од Холштајн-Готорпа
 Фридрих III Палатински
 Фридрих III Сицилијански
 Фридрих III Аустријски
 Фридрих III Бранденбуршки
 Фридрих III Ортенбуршки
 Фридрих III Саксонски